ABR est un code qui peut signifier :

 Abra, une province de la région administrative de Cordillera aux Philippines, selon la norme ISO 3166-2 ;
  ;
 {{CodeAviation|||cOACI|Air Contractors (Irlande)}}.

abr. est une abréviation qui peut signifier :
 abréviation, le raccourcissement d'un mot ou d'un groupe de mots, représentés alors par un caractère ou un groupe de caractères issus de ce mot.

ABR est un sigle qui peut signifie :
 arbre binaire de recherche, une structure d'arbre utilisée en algorithmique ;
 Ateliers belges réunis ;
 , débit moyen, utilisé pour l'encodage de fichiers audio et vidéo.

Abréviation
Code